Jacques Pierre Abbatucci ist der Name folgender Personen:

* Jacques Pierre Abbatucci (General) (1723–1813), korsischer General
 Jacques Pierre Charles Abbatucci (1791–1857), französischer Politiker